Over — песня американского кантри-певца Блейка Шелтона с его 6-го студийного альбома Red River Blue, вышедшая отдельным синглом в мае 2012 года на лейбле Reprise Records. Песня была написана Полом Дженкинсом (Paul Jenkins) и Дэвидом Эллиотом Джонсоном (David Elliott Johnson).
Песня «Over» стала четвёртым и последним синглом с альбома, достигла № 1 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs (12-й раз в его карьере) и была номинирована на премию Грэмми в категории Лучшее сольное кантри-исполнение на 55-й церемонии 10 февраля 2013 года (но уступила приз песне «Blown Away» певицы Кэрри Андервуд).

История 
19 мая 2012 года сингл «Over» дебютировал на № 53 в американском чарте Billboard Hot Country Songs, где в итоге 1 сентября 2012 года достиг первого места, став 12-м для Шелтона чарттоппером в этом хит-параде, четвёртым подряд с диска Red River Blue вслед за синглами «Honey Bee» (4 недели на № 1), «God Gave Me You» (3 недели) и «Drink On It» (2 недели). Режиссёром музыкального видео стал Роман Уайт, а его премьера прошла 15 июня 2012 года.
Сингл получил умеренные отзывы, например, от таких изданий, как Taste of Country, Roughstock, Country Universe.

Чарты

Еженедельные хит-парады

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 «Over». ВИДЕО
 MetroLyrics song

Песни Блейка Шелтона
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы Warner Bros. Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни 2012 года
Синглы 2012 года
Песни США
Кантри-песни
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом